Си́нтия Энн Па́ркер (; ок. 1827 — 1870) — мать известного вождя команчей Куана Паркера, жительница Техаса шотландско-ирландского происхождения.

Ранняя жизнь 
Синтия Энн Паркер родилась в Иллинойсе, в округе Крофорд. Её родителями были Сайлас и Люси Паркер. Точная дата её рождения до сих пор неизвестна.

В 1834 году семья Паркеров перебралась в Техас и поселилась на реке Навасота, став первыми белыми поселенцами на этих землях. Паркеры построили несколько домов и обнесли их частоколом. Почва вокруг оказалась плодородной. Около тридцати мужчин, женщин и детей трудились не покладая рук. Небольшой посёлок был назван Форт Паркер.

Бойня в форте Паркера 
Столкновений с индейцами семейство Паркеров не имело, коренные обитатели этих мест не часто беспокоили белых поселенцев. Но ворота форта всегда оставались закрытыми и мужчины выходили наружу, имея при себе оружие.

Утром 19 мая 1836 года индейцы появились неожиданно. Военный отряд состоял из команчей, кайова, уичита и кэддо, более сотни всадников. Двое мужчин, одним из которых был Сайлас Паркер, отец Синтии, вышли навстречу воинам. Разговор между белыми и индейцами продлился не долго — убив обоих мужчин, всадники ворвались в форт. Люси Паркер с четырьмя детьми удалось сбежать из форта, но индейцы нагнали беглецов. В этот момент появились вооружённые мужчины, работавшие на кукурузном поле, которые бросились на помощь Люси Паркер. Двоих детей и саму Люси удалось отбить, но девятилетнюю Синтию и её шестилетнего брата Джона похитили индейцы.

Жизнь у команчей 
После похищения Синтия Паркер оказалась у команчей. Индейцы дали ей имя Надуа, что означает Найдёныш или, по другим сведениям, Она Грациозна. Со временем команчи стали относиться к Синтии с уважением как к равной. Её мужем стал Пета Нокона, известный воин, впоследствии ставший вождём команчей. Полигамия была у команчей обычным явлением, и чем богаче и известней был воин, тем больше имел жён. Но Пета Нокона не привёл в своё типи другую женщину — Синтия всегда была его единственной женой. Она прожила с команчами почти 25 лет и родила троих детей, одним из которых был Куана Паркер, ставший после смерти своего отца известным вождём команчей.

Возвращение 
В декабре 1860 года техасские рейнджеры напали на лагерь команчей Ноконы на реке Пис. Воинов в нём не оказалось, были лишь женщины, заготавливавшие бизонье мясо, и около двадцати пленников-мексиканцев. Командовал рейнджерами Лоуренс Салливан Росс. Впоследствии эта победа над двумя десятками мексиканцев принесла ему славу и помогла в борьбе за кресло губернатора Техаса. Саму Синтию лишь чудом не пристрелили, в последний момент один из рейнджеров заметил, что она белая женщина с голубыми глазами. Позже пленницу опознал один из родственников.

Пета Нокона умер через три года после захвата Синтии. До конца своей жизни он скорбел об утрате любимой жены.

Последние годы жизни 

Власти штата Техас выделили Синтии Паркер пенсию в размере 100 долларов в год на пять лет и участок земли в 4400 акров. В столице штата, городе Остине, в честь возвращения Синтии была устроена красочная церемония. Её родственники пытались сделать всё возможное, чтобы она была счастлива, но она умоляла отпустить её к команчам. Она быстро научилась говорить по-английски, шила, вязала, готовила пищу. Три раза Синтия пыталась сбежать, но её возвращали.

В 1864 году от пневмонии умерла её маленькая дочь Топсанна. Разбитая горем женщина окончательно пала духом, отказывалась от еды. Она умерла в 1870 году и была похоронена в округе Хендерсон.

В июле 1909 года Куана Паркер, ставший к тому времени известным и уважаемым бизнесменом, написал губернатору Техаса письмо с просьбой помочь в переносе останков матери и Топсанны в Оклахому, в резервацию команчей. Губернатор согласился, а Конгресс США даже выделил деньги на перезахоронение. В декабре 1910 года останки Синтии Паркер и её дочери Топсанны перезахоронили в резервации, недалеко от дома сына. Сам Куана Паркер умер через два месяца и был похоронен рядом с матерью.

В искусстве 
Считается, что в основе романа Алана Ле Мэя и снятого по нему фильма «Искатели» (1956) лежит история Паркер. В фильме команчи похищают дочь техасского фермера, которую играют Натали Вуд и Лана Вуд.

Паркер послужила прототипом Стоящей С Кулаком — героини фильма «Танцующий с волками» (1990). Стоящая С Кулаком — белая женщина, которая живёт с индейцами и становится женой главного героя.

Так же в романе Лэрри Макмуртри «Луна команчей» есть сцена с освобождением голубоглазой женщины из лагеря команчей, сын которой стал предводителем группы команчей. Автор явно описывает эпизод из жизни С. Паркер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Account of the 1836 attack Parker’s Fort  from Indian Wars and Pioneers of Texas by John Henry Brown published 1880, hosted by The Portal to Texas History
 Cynthia Ann Parker — Comanche (By Adoption) 

Родившиеся в 1820-е годы
Техасско-индейские войны
Персоналии:Дикий Запад
Жертвы похищений